Příjmení Meduna (Medunová) nosí více osobností:
 Anna Medunová-Benešová (?–2001) – česká archeoložka
 Jaromír Meduna (* 1953) – český herec
 Jaroslav Meduna (* 1951) – československý zápasník – klasik
 Jiří Meduna (1932–2007) – moravský archeolog
 Jiří Meduna, viz Josef Kuchynka (spisovatel) (1906–1978)
 Karel Meduna (1897–1964) – český fotbalista
 Ladiuslaus (Joseph) Meduna,  (1896–1964)– maďarský psychiatr
 Michal Meduna (* 1981) – český fotbalový útočník
 Oldřich Meduna (1902–1996) – český automobilový konstruktér
 Zlata Medunová (* 1934) – česká dělnice, první traktoristka v ČSR

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Italská příjmení